Un crocodile est un animal de la classe des reptiles. On appelle également crocodile en maroquinerie la peau de ce reptile traitée pour fabriquer sacs et chaussures.

Toponymie 

 Le Crocodile est un fleuve d'Afrique du Sud et du Zimbabwe portant également le nom de Limpopo ou de Krokodilrivier en Afrikaans.
 La dent du Crocodile, une des aiguilles de Chamonix.

Entreprises, science, technique, sport 

 Le crocodile est le logo de la chemise Lacoste.
 Crocodile est le nom d'un des premiers thermocycleurs vendus avec une large diffusion dans les années 1980.
 Une pince crocodile est une pince munie de petites dents pour faire des connexions électriques rapidement.
 Un crocodile est un équipement de signalisation ferroviaire, il s'agit d'une lame de contact fixée au milieu de la voie.
 Une Crocodile est un type de locomotive électrique qui a été présent à l'origine sur le réseau Suisse. 
 Crocodile est une chaîne française de restaurants dont l'aménagement comprend d'anciennes voitures-restaurants, et tirant le nom de son enseigne des locomotives suisses Crocodile. 
 Les crocodiles est le surnom des joueurs de football de l'équipe de Nîmes Olympique, le logotype de l'équipe et le blason de la ville montrant un crocodile.
 Au Crocodile est un restaurant gastronomique à Strasbourg.

Art et culture

Littérature 
 Le Crocodile est une nouvelle de Fiodor Dostoïevski écrite en 1864.

Musique 
 La chanson Crocodile Rock, sur l'album Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player de Elton John.
 Crocodiles est le premier album du groupe Echo and the Bunnymen sorti en 1980.
 Crocodile . est un album de CharlElie Couture sorti en 1983.
 Le Crocodile est un album de Henri Dès sorti en 1993.
 Crocodiles est un groupe de musique pop/rock américain créé par Brandon Welchez et Charles Rowell en 2008.

Cinéma 
 Le Crocodile, un projet de film inabouti de Gérard Oury sur la dictature.
 Crocodile (Agowa gongpo), film sud-coréen réalisé par Lee Won-se en 1978.
 Crocodile (Chorake), film thaïlandais réalisé par Sompote Sands en 1981.
 Crocodile Dundee, film australien réalisé par Peter Faiman en 1986.
 Crocodile Dundee 2, film australo-américain réalisé par John Cornell en 1988.
 Crocodile (악어), film sud-coréen réalisé par Kim Ki-duk en 1996.
 Crocodile, film américain réalisé par Tobe Hooper en 2000.
 Les Yeux jaunes des crocodiles, film français réalisé par Cécile Telerman en 2014.
 Le Crocodile du Botswanga, film français réalisé par Lionel Steketee et Fabrice Éboué en 2014.

Télévision 
 Crocodile, troisième épisode de la saison 4 de Black Mirror diffusé en 2017.

Divers 
 Le Crocodile est un journal satirique togolais.
 Crocodile est un personnage du manga One Piece.
 M. Crocodile, personnage imaginaire (croque-mitaine) de la série Nerdz.
 La crocodile est un surnom donné à la désomorphine, une drogue dont l'un des effets secondaires est la nécrose de la peau, la faisant ressembler au cuir d'un crocodile.

Journalisme 

Un crocodile est un article nécrologique préparé avant le décès de la personne, en référence aux larmes de crocodile (dit simuler l'affliction).

Notes et références 

Homonymie de titre